Heppach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Großheppach, Stadtteil und Dorf von Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Kleinheppach, Gemeindeteil und Dorf von Korb, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 

Gewässer:
 Heppach (Jagst), linker Zufluss der Jagst in Eichenau, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heppach (Rems), rechter Zufluss der Rems bei Großheppach, Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; mit zweitem, den Ort abwärts umgehenden Mündungsarm durch den Heppachstollen

Berg:
 Kleinheppacher Kopf, 451,9 m, Ausläufer der Buocher Höhe bei Kleinheppach, Gemeinde Korb, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Hepbach